Квантришви́ли — грузинская фамилия. Известные носители:

 Известные носители 
 Квантришвили, Амиран Витальевич (1944—1993) — криминальный авторитет 1990-х годов.
 Квантришвили, Арсен Шалвович (род. 1929) — грузинский виноградарь, Герой Социалистического Труда (1966).
 Квантришвили, Ведий Георгиевич (1892 — ?) — грузинский виноградарь, Герой Социалистического Труда (1949).
 Квантришвили, Георгий Архипович (1911 — ?) — грузинский виноградарь, Герой Социалистического Труда (1949).
 Квантришвили, Григорий Гедеонович (1909 — ?) — грузинский виноградарь, Герой Социалистического Труда (1949).
 Квантришвили, Николай Афрасионович (род. 1923) — грузинский виноградарь, Герой Социалистического Труда (1949).
 Квантришвили, Отари Витальевич (1948—1994) — криминальный авторитет 1990-х годов.
 Квантришвили, Пётр Леванович (род. 1923) — грузинский виноградарь, Герой Социалистического Труда (1949).